Болдыревский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Болдыревский сельсовет — в Завитинском районе Амурской области.
 Болдыревский сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.